Un temple est un sanctuaire
 Temple protestant est un nom donné aux églises protestantes.
 Le Temple de Jérusalem, temple édifié par Salomon au 
 L'ordre du Temple, ordre religieux et militaire fondé au  à Jérusalem pour la défense du Saint-Sépulcre.
 Le Temple maçonnique est le lieu où se réunissent les francs-maçons.
 Les Temples de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours.
 Le Temple est une ancienne forteresse médiévale et prison de Paris détruite en 1808.
 Les foires du temple en Chine sont des manifestations pour célébrer la Fête du printemps.
 Le temple est une action de tauromachie.

Patronymes 
Par ordre alphabétique de prénom

 Basil Hamilton-Temple-Blackwood (1909-1945), homme politique et noble britannique ;
 Derek Temple (né en 1938), footballeur international anglais.
 Emmanuel Temple (1895-1988), homme politique français.
 Frédéric Jacques Temple (1921-2020), écrivain français.
  (homonymie).
 George Temple (1901-1992), mathématicien anglais.
 Henri Temple (né en 1945), avocat et homme politique français.
 Henry John Temple, premier ministre britannique du .
 James Temple (1606-1680), puritain britannique qui prit part à la première révolution anglaise.
 John Temple (juge) (1600-1677), politicien irlandais, homme de loi et courtisan.
 Julien Temple (né en 1953), réalisateur, scénariste, père de Juno Temple.
 Juno Temple (née en 1989), actrice britannique.
 Lew Temple (né en 1967), acteur américain.
 Matthew Temple (né en 1999), nageur australien.
 Paula Temple, musicienne de techno industrielle britannique.
 Peter Temple (1946-2018), auteur australien de romans policiers.
 Richard Temple (1826-1902), haut fonctionnaire britannique.
 Robbie Temple (né en 1986), joueur anglais de squash.
 Shirley Temple (1928-2014), actrice, scénariste et diplomate américaine.
 Thomas Temple (1775-1845), poète britannique.
 Thomas Temple (1818-1899), homme politique canadien.
  (homonymie).

Toponymes

Belgique 
 Le Temple, ruisseau de Belgique coulant en province de Hainaut, affluent du By.

États-Unis 
 Temple, ville en Géorgie ;
 Temple, ville du Maine ;
 Temple, ville du Texas ;
 Temple, ville du New Hampshire ;
 Temple, ville située en Oklahoma ;
 Temple, census-designated place située dans le comté de Berks, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Temple Square, site de Salt Lake City (Utah), appartenant à l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (Mormons).

France

Paris 
 Le quartier du Temple, ancien quartier de Paris, situé approximativement dans le  actuel, au nord du Marais, et plusieurs de ses lieux comme le Carreau du Temple, le square du Temple et la rue du Temple. Tous doivent leur nom à un établissement disparu, la Maison du Temple, qui était le siège de l'ordre des Templiers.
 Le bastion du Temple était un élément de l'enceinte de Charles V. 
 L'ancienne église du Temple et le cimetière du Temple inclus dans la Maison du Temple.
 la rue du Faubourg-du-Temple, dans le 10e et le , est, de l'autre côté de la place de la République, le prolongement de la rue du Temple, d'où son nom.
 Le théâtre Le Temple, salle de spectacles parisienne située rue du Faubourg-du-Temple, côté .
 La sous-station Temple est un immeuble du , qui a abrité un transformateur électrique pour le métro de Paris.

Province 
 Le Temple, commune de la Gironde.
 Le Temple, commune de Loir-et-Cher.
 Le lac du Temple, lac artificiel dans le département de l'Aube.

Royaume-Uni 
 Temple dans les Cornouailles.
 Temple dans le Midlothian.
 L'Église du Temple, à Londres.

Transports 
 Temple, station du métro de Paris.
 Temple, station du métro de Londres.

Musique 
 Temples, groupe de rock psychédélique anglais des années 2010.

Fiction 
 Claire Temple, un personnage de fiction de l'univers de Marvel Comics.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme